Kiss Dániel (1913–2004) szobrászművész
 Kiss Dániel (1982–) Európa-bajnoki bronzérmes  atléta, gátfutó
 Kiss Dániel (1991–) jégkorongozó
hasonló néven
 Kiss Dániel Tamás (1976–) belsőépítész